Enver est un prénom masculin, variante turque et albanaise du prénom arabe Anouar. 
Il est aussi employé en Russie, en Ukraine, en Bosnie et en Serbie.

Homonymie de prénom
Enver Hoxha
Enver Marić
Enver Lissine
Enver Hadžiabdić
Enver Ismaïlov
Enver Alisic
Ismail Enver

Prénom albanais
Prénom turc
Prénom masculin